Insediamento umano – comunità in cui vivono delle persone
 Insediamento (naselje) – entità amministrativa in cui è suddiviso il territorio della Croazia
 Insediamento (naselje) – entità amministrativa in cui è suddiviso il territorio della Slovenia